fadrí, persona que no ha contret matrimoni
 El Fadrí, arbre monumental protegit a Agullona
 Cal Fadrí, una masia d'Espinelves (Osona) 
 El Fadrí, nom popular de la torre campanar de Castelló de la Plana
 Fadrí, espècie de peix, nom científic Thalassoma pavo
 El Fadrí de Sau, un bandoler català